Бибиково — название населённых пунктов в России:

 Бибиково — село в Благовещенском районе Амурской области.
 Бибиково — бывшая деревня в Яранском районе Кировской области.
 Бибиково — деревня в Советском районе Курской области.
 Бибиково — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Бибиково — деревня в Лебедянском районе Липецкой области.
 Бибиково — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Бибиково — деревня в Корсаковском районе Орловской области.
 Бибиково — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Бибиково — село в Мокшанском районе Пензенской области.
 Бибиково — село в Никифоровском районе Тамбовской области.
 Бибиково — село в Умётском районе Тамбовской области.
 Бибиково — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Бибиково — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Бибиково — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Бибиково — деревня в Узловском районе Тульской области.
 Бибиково — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.